Frank Richárd (Pécs, 1990. szeptember 28. –) magyar labdarúgó, csatár.

Pályafutása 

2012 augusztusában 1 évre kölcsönbe került Tatabányára.

Források 
Adatlapja az nso.hu-n
Adatlapja a hlsz.hu-n

Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az Újpest FC labdarúgói
Az MTK labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A PMFC labdarúgói
1990-ben született személyek
Pécsi sportolók
A Vác FC labdarúgói
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek